Круг спасения Дона (рус. дореф. , 1918 г.) — выборное народное собрание казачьей войсковой общины, восстановленное на своих землях донских казаков во время Гражданской войны на Дону, по типу старинной формы казачьей самоорганизации (Круг, Рада).

Организация и деятельность 
В апреле 1918 года была упразднена Донская советская республика. Административная власть перешла к Временному Донскому правительству, военная — к походному атаману генерал-майору П. Х. Попову.

С  по  года в городе Новочеркасск состоялось Общее собрание членов президиума Временного донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей, которое организовало «Круг спасения Дона».
 28 апреля — избран президиум Круга спасения Дона: председатель — полковник Г. П. Янов, товарищи председателя — В. Н. Светозаров (будущий заведующий народным просвещением) и есаул Ф. И. Бабкин.
 29 апреля — обсуждались вопросы организации на Дону постоянной казачьей армии для борьбы с большевиками и установление новых законов.
 30 апреля — приняты постановления об образовании трёх комиссий для обследования разорённых красногвардейцами станиц и отделений банков.
 1 мая — принято постановление о созыве Большого войскового круга. Постановили об учреждении военных наград и о форме одежды военных чинов и чиновников. Были учреждены знак военного ордена (Георгиевский крест с гербом Донского войска) и памятный знак-жетон Круга спасения Дона. С докладом «О положении на Дону и перспективах будущего устройства края» выступил П. Н. Краснов, который призвал создать самостоятельное государство-республику «Всевеликое войско Донское».
 2 мая — рассмотрены проблемы организации власти на местах (восстановлена власть окружных, станичных и хуторских атаманов, милиции и судов). Вышли постановления о возврате к «старому» летосчислению и о сохранении на службе «певческого и музыкального хоров».
 3 мая — организована областная власть на время до созыва Большого войскового круга. Войсковым атаманом избрали генерал-майора П. Н. Краснова («107 голосами, против 13 при 10 воздержавшихся»), которому до созыва Большого войскового круга вручили всю полноту власти, а походного атамана генерал-майора П. Х. Попова произвели в чин генерал-лейтенанта. Приняли постановление о проведении мобилизации казаков во всех округах (переписей с 1916 по 1912).
 4 мая — приняты Основные законы Всевеликого войска Донского (утверждён донской флаг, герб и гимн), создано правительство («Совет управляющих отделами», председатель — генерал-лейтенант А. П. Богаевский, впоследствии — генерал-лейтенант П. Х. Попов).
 5 мая — выступил войсковой атаман П. Н. Краснов.

Постановления Круга спасения Дона были утверждены Большим Войсковым Донским Кругом (вместе с созданием Всевеликого войска Донского) в сентябре 1918 года.

Известные члены и организаторы Круга 
 Бабкин, Фёдор Иванович (1887—1920)
 Коноводов, Иван Никитич (1885—1967)
 Краснов, Пётр Николаевич (1869—1947)
 Попов, Пётр Харитонович (1867—1960)

См. также 
 Всевеликое войско Донское, Флаг Всевеликого войска Донского, Гимн Всевеликого войска Донского
 Гражданская война на Дону, Гражданская война в Донецком бассейне
 Расказачивание

Примечания

Литература 
 Щепкин Г. Донской атаман генерал от кавалерии Петр Николаевич Краснов. Новочеркасск, 1919.
 Пионтковский С. А. Гражданская война в России (1918—1921 гг.). М.: Directmedia, 2013. 705 c.
 Круг спасения Дона // Казачий словарь-справочник. Сан. Ансельмо, Калифорния, США. Составитель словаря Г. В. Губарев, редактор-издатель А. И. Скрылов. 1966—1970.
 Краснов П. Н. Всевеликое Войско Донское. Глава I. Работа «Круга спасения Дона». Состав Круга и его настроение. Выборы донского атамана. Основные законы, предложенные донским атаманом. Отношение к ним общества и генерала Деникина.

Ссылки 

 Савчук Г. В. Круг спасения Дона — По материалам Государственного архива Ростовской области.
 О речи атамана Краснова на заседании Круга спасения Дона 3 мая 1918 года.

Всевеликое войско Донское
История Новочеркасска
1918 год в Ростовской области
История донского казачества
Появились в 1918 году в России